Pododdziały wojskowej służby zdrowia noszące numer 10:

 10 Batalion Sanitarny (1922-1931 → Kadra Zapasowa 10 Szpitala Okręgowego) 
 10 Samodzielny Batalion Medyczno-Sanitarny 7 DP (1944-1945)
 10 Batalion Medyczny 10 DZ (1996-1999) (JW 2092) ← 54 Batalion Medyczny-Szpital Wojskowy)